Ostatni, jedenasty indywidualny konkurs cyklu Letniego Grand Prix w skokach narciarskich w sezonie 2015 odbył się 27 września w austriackim Hinzenbach. Kwalifikacje do konkursu indywidualnego zostaną rozegrane dzień wcześniej. Konkurs wygrał Gregor Schlierenzauer, który w pierwszej serii ustanowił rekord skoczni, tym samym powrócił do skoków po kilkumiesięcznej przerwie.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje przed konkursem w Hinzenbach

Klasyfikacja generalna

Puchar Narodów

Bibliografia

Uwagi 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2015
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Hinzenbach
2015 w Austrii